Фили́пп Веркрю́йсс (; род. 28 января 1962, Сомюр, Франция) — французский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1986. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Филипп Веркрюйсс начинал карьеру футболиста в клубе «Ланс». С 1980 по 1986 год он провёл за команду более 200 матчей в различных турнирах. Наивысшим достижением «Ланса» в тот период стало 4-е место в чемпионате Франции 1982/83. В следующем сезоне полузащитник дебютировал в еврокубках, сыграв 6 матчей в кубке УЕФА.

Летом 1986 года Веркрюйсс перешёл в «Бордо», отыграл там чуть больше года, успев стать чемпионом и обладателем кубка страны, и вернулся в «Ланс» в августе 1987 года. Футболист задержался в команде лишь до окончания сезона 1987/88, после чего вторично перешёл в клуб с чемпионскими амбициями — на этот раз в марсельский «Олимпик».

За три года пребывания Филиппа Веркрюйсса в составе «провансальцев» команда трижды становилась чемпионом Франции, по одному разу — обладателем и финалистом национального кубка. В сезоне 1990/91 полузащитник забил 5 голов в 7 сыгранных матчах кубка чемпионов, что помогло «Марселю» дойти до финала турнира. В финальном матче с Црвеной Звездой Веркрюйсс вышел на поле на 75-й минуте вместо Лорана Фурнье и отыграл остальные 45 минут встречи.

В 1991 году Веркрюйсс стал игроком клуба «Ним Олимпик». После вылета «Нима» из Дивизиона 1 по итогам чемпионата 1992/93 футболист во второй раз в своей карьере стал игроком «Бордо», но вновь надолго в клубе не задержался.

Бо́льшую часть сезона 1994/95 Филипп Веркрюйсс играл за «Мец», после чего перебрался в чемпионат Швейцарии. Выступая за «Сьон» полузащитник стал чемпионом страны и обладателем национального кубка. В сезоне 1996/97 Веркрюйсс успел ещё полгода поиграть за «Ланс», затем год выступал за клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда. В 1998 году футболист вернулся в Швейцарию, где 2 года спустя и завершил карьеру, будучи игроком клуба «Этуаль Каруж».

В сборной 
Филипп Веркрюйсс сыграл первый матч за первую сборную Франции 31 мая 1983 года. В товарищеской встрече со сборной Бельгии игрок вышел на замену Бернару Женгини на 86-й минуте встречи.
Следующего шанса проявить себя в сборной полузащитник ждал почти три гола и сумел им воспользоваться. 26 марта 1986 года Веркрюйсс отыграл полностью товарищеский матч с Аргентиной, на 80-й минуте встречи забил гол в ворота Нери Пумпидо и в результате попал в заявку французской команды на чемпионат мира 1986.

На мексиканском мундиале Филипп Веркрюйсс принял участие в трёх играх сборной. На 27-й минуте матча за 3-е место против команды Бельгии полузащитник отдал передачу на Жан-Марка Феррери и Франция сравняла счёт
.

Также в 1986 году Веркрюйсс дважды выходил на поле в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы—1988. Однако в этих встречах «трёхцветные» сыграли неудачно (не сумев забить ни одного гола в ворота Исландии и СССР и получив лишь одно очко) и полузащитник не вызывался в сборную до апреля 1988 года. В 1988—1989 годах футболист сыграл ещё 4 матча за национальную команду.

В последний раз Филипп Веркрюйсс выступал за сборную в матче против Ирландии 7 февраля 1989 года. На 67-й минуте встречи он заменил на поле дебютанта команды Лорана Блана
.

Статистика 

Итого: 12 матчей, 1 гол; 2 победы, 6 ничьих, 3 поражения.

Достижения

Командные 
 Франция
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 1986

 «Бордо»
 Чемпион Франции (1): 1986/87
 Вице-чемпион Франции (1): 1987/88
 Обладатель кубка Франции (1): 1986/87

 «Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции (3): 1988/89, 1989/90, 1990/91
 Обладатель кубка Франции (1): 1988/89
 Финалист кубка Франции (1): 1990/91
 Финалист Кубка европейских чемпионов (1): 1990/91

 «Сьон»
 Чемпион Швейцарии (1): 1996/97
 Вице-чемпион Швейцарии (1): 1995/96
 Обладатель кубка Швейцарии (1): 1995/96

Личные 
 458 матчей в чемпионате Франции (44-й результат в истории)
 102 гола в чемпионате Франции (74-й результат в истории)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Этуаль» Каруж